Рехо́н () — испанский топоним и фамилия. Известные носители:

  (1799—1849) мексиканский юрист и политик.
 Рехон, Хуан (ум. 1481) — капитан кастильского военного флота католических королей во второй половине XV века.
  (род. 1972) — американский актёр, режиссёр и продюсер.
 Рехон Учин, Алехандро (род. 1997) — мексиканский поэт, культурный менеджер и журналист.

Топоним 
 Болончен-де-Рехон — небольшой городок в Мексике, штат Кампече, муниципалитет Хопельчен.